Il singolare del torneo di tennis Ourocard Tennis Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Jacob Adaktusson 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Gilles Müller (quarti di finale)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Iván Miranda (secondo turno)

 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Franco Ferreiro (secondo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ourocard Tennis Challenger 2004